A Universidade do Centro da Suécia  () é uma instituição pública de ensino superior, situada nas cidades de Sundsvall e Östersund, na região histórica da Norrland, no norte da Suécia.

Ligações externas

Página oficial

Universidade do Centro da Suécia
Sundsvália
Östersund